Luhaäär ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Luhaäär (1905–1965), estnischer Gewichtheber, Kugelstoßer, Ringer und Leichtathlet
 Ingvar Luhaäär (* 1945), estnischer Schriftsteller